Vivendo la mia vita (Living My Life) – libro di Emma Goldman uscito in due volumi pubblicati nel 1931 e nel 1934
 Living My Life – album di Grace Jones del 1982
 Living My Life – singolo di Grace Jones del 1983